Алмолоја дел Рио има више значења:

 Општина Алмолоја дел Рио (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Алмолоја дел Рио (Алмолоја дел Рио, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику